Ian Fraser peut faire référence à:

 Ian Fraser, baron Fraser de Lonsdale (1897–1974), homme politique et homme d'affaires britannique
  (1901–1999) chirurgien irlandais, président du Royal College of Surgeons en Irlande, président de la British Medical Association
  (1902–1990), joueur de cricket néo-zélandais
   (1911–1989), juge britannique
  (1916–1987), homme politique britannique, MP pour Plymouth Sutton
  (1920–2008), officier de la Royal Navy britannique et récipiendaire de la Croix de Victoria
  (1921–2015), officier et diplomate de la Royal Navy
  (1933–2014), compositeur britannique, nominé pour l'Oscar de la partition musicale originale
  (1948-), intervieweur et cadre de télévision néo-zélandais
  (1951-), naturaliste australien
 , homme politique néo-zélandais, fondateur du parti politique Libertarianz
  (1962-), militant et dramaturge sud-africain
  (1932-), producteur de tatouages et d'événements militaires à grande échelle au Canada et à l'étranger

Voir aussi 
 Iain Fraser
 Ian Frazer
 Ian Frazier